Grossberg bzw. Großberg ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Grossberg (1894–1940; eigentlich Georg Carl Wilhelm Grandmontagne), deutscher Maler
 Eva Grossberg (1924–2014), deutsche Malerin, Grafikerin und Designerin
 Mimi Grossberg (1905–1997), österreichische Exil-Schriftstellerin
 Stephen Grossberg (* 1939), US-amerikanischer Kognitionswissenschaftler und Mathematiker

Grossberg bzw. Großberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

 eine Siedlung im Mainzer Stadtteil Weisenau
 eine Ortschaft in der Gemeinde Pentling im Oberpfälzer Landkreis Regensburg
 Großberg (Gemeinde Weyer), Ortsteil von Weyer, Oberösterreich
 Großberg (Salzburger Schieferalpen), Berg, 1380 m, in den Salzburger Schieferalpen, Schigebiet bei Filzmoos
 Flums-Grossberg, eine Ortsgemeinde im Kanton St. Gallen

Siehe auch:
 Großenberg
 Großer Berg
 Grossberger
 Grosberg
 Großburg